Община Брадфорд () е една от петте административни единици в област (графство) Западен Йоркшър, регион Йоркшър и Хъмбър. Населението на общината към 2008 година е 501 700 жители разпределени в множество селища на територия от 370.4 квадратни километра. Главен град на общината е Брадфорд.

География 
Община Брадфорд е разположена в северозападната част на графството, по границата с област Северен Йоркшър. Тя носи името на най-големия град в общината.

Градове на територията на общината:

Демография 
Разпределение на населението по религиозна принадлежност към 2001 година:

Източници

Външни препратки 

 Официална страница

Западен Йоркшър
Общини в Англия